Хлестов — російське прізвище.

Персоналії 

 Хлестов Дмитро Олексійович (нар. 1971) — радянський та російський футболіст.
 Хлестов Олексій Іванович (нар. 1976) — білоруський співак.
 Хлестов Олег Миколайович (1923—2021) — радянський дипломат.

Російські прізвища